Адаптивное виброгашение — это разновидность активного виброгашения, представляющая собой способ снижения вибрации механизмов, заключающийся в автоматической настройке собственных колебаний элементов регулируемого виброгасителя в соответствии с вынужденными колебаниями механизма.

Принцип адаптивного виброгашения предложил и экспериментально апробировал в начале 70-х годов 20 века тольяттинский ученый Ж. С. Равва. Обосновал и впервые технически реализовал возможные конструктивные варианты адаптивных виброгасителей свердловский (екатеринбургский) ученый Я. Л. Либерман. Действие разработанных им виброгасителей основывается на зависимости частоты их собственных колебаний от изменения массы и жёсткости их элементов, а также вязкости и дросселирования используемых в них жидкостей.

Область применения 
С начала 21 века адаптивные виброгасители широко используются в технологических, подъемно-транспортных и иных рабочих машинах и позволяют гасить вынужденные колебания в диапазоне от 1 Гц до десятков кГц при переменных режимах эксплуатации машин.

Литература 
 Равва Ж. С. Новое в повышении точности станков. Адаптация систем со смешанным трением. Куйбышевское книжное издательство, 1974 — 335с.
 Либерман Я. Л. Динамический виброгаситель. Авторское свидетельство СССР № 518589 с приоритетом от 09.10.1974 г.
 Либерман Я. Л., Горбунова Л. Н., Меньшенина Н. А. Нетрадиционные методы ликвидации колебаний в рабочих машинах/ Перспективные процессы и технологии в машиностроении: конференция в рамках 4-й Евро-Азиатской промышленной выставки, 17 — 17 апреля 2008 г. Екатеринбург: Уральские выставки, 2008.
 Либерман Я. Л., Летнев К. Ю. Автоматическое устранение колебаний груза на гибкой подвеске при подъёме и опускании. Екатеринбург: Издательство УрФУ, 2012 — 215с.

См. также 
 Еремин Е. Л., Шеленок Е. А. Система адаптивного виброгашения вынужденных колебаний/ Датчики и системы, 2014, № 6
 Ермолаев А. И., Плехов А. С., Стрелков В. Ф., Титов Д. Ю. Адаптивная система управление виброзащитными гидроопорами с магнитореологическим трансформатором/ Энергетические системы и комплексы, 2017, № 3.
 Еньшов К. Ф. разработка конструкции адаптивной подвески автомобиля Honda CR-V, Челябинск: Ю-УрГУ, 2017.
 Бушмар К. А., Петровский Э. А., Мазуров К. А. Адаптивный виброгаситель крутильных колебаний. Патент РФ № 2702284 с приоритетом от 25.02.2019 г.

Адаптивное управление